Железнодорожный транспорт
 железнодорожная торпеда — разработанная в 1930-е годы торпеда на дрезине, в качестве средства борьбы против бронепоездов